Бори́с Ле́вин: Левин, Борис Бенционович (1908—1978) — советский инженер-мостостроитель.
 Левин, Борис Вульфович (1937—2022) — физик и геофизик, член-корреспондент РАН.
 Левин, Борис Ефимович (род. 1960) — спортивный журналист, игрок «Что? Где? Когда?».
 Левин, Борис Михайлович (1898/1899—1940) — русский советский писатель и сценарист, журналист.
 Левин, Борис Михайлович (в документах Бер Михелевич; 1904—1941) — русский советский писатель и сценарист, обэриут.
 Левин, Борис Михайлович (1914—1990) — театральный актёр, заслуженный артист Белорусской ССР.
 Левин, Борис Наумович (1919—2002) — русский советский писатель.
 Левин, Борис Романович (род. 1953) — российский журналист, обозреватель радио «Россия сегодня», лауреат премии «Золотое перо России» (2015).
 Левин, Борис Рувимович (1919—1991) — советский учёный  в области радиотехники, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР
 Левин, Борис Савельевич (1922—2006) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Левин, Борис Юльевич (1912—1989) — советский астроном.
 Левин, Борис Яковлевич (1906—1993) — украинский советский математик.

См. также 
 Лёвин, Борис Алексеевич (род. 1949) — ректор Московского государственного университета путей сообщения (с 1997).

Примечания